Адо́нис:

 Адонис — мифологический персонаж.
 (2101) Адонис — астероид Солнечной системы.
 Адонис () — род растений семейства Лютиковые.
 Адонис амурский
 Адонис весенний
 Адонис волжский
 Адонис летний
 Адонис однолетний
 Адонис пламенный
 Адонис туркестанский
 Адонис сибирский
 Адонис (род. 1930) — сирийский поэт.
 Адонис — корабль командо-измерительный комплекс проекта 19510.
 Адонис, Крис (род. 1983) — псевдоним американского рестлера Криса Мордетского.